Айн-Темушент () — город на северо-западе Алжира, административный центр одноимённого вилайета.

Географическое положение 
Город находится в центральной части вилайета, в гористой местности массива Телль-Атлас, на высоте 296 метров над уровнем моря.
Айн-Темушент расположен на расстоянии приблизительно 405 километров к юго-западу от столицы страны Алжира.

Демография 
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Тлемсен.

См. также

Примечания 

Города Алжира